Stony Brook – miejscowość spisowa w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Stony Brook  (Stony Brook Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant